Таба́ско () може значити:
 Табаско — штат Мексики.
 Табаско — річка в Мексиці.
 Табаско — соус.
 Табаско — сорт червоного перцю.
 Табаско — рекламне агентство.